Ван Бреда — нидерландская фамилия, предположительно происходящая от названия города. Известные носители:
 Ван Бреда, Герман Лео (1911—1974) — бельгийский философ.
 Бреда, Якоб ван (1788—1867) — нидерландский ботаник.

См. также 
 Бреда (значения)